Look, terme anglais qui signifie littéralement « coup d'œil » ou « regard », est utilisé en français pour désigner un aspect, une apparence, un style.
En anglais, pour désigner le look, la tenue vestimentaire, on emploie looks qui est au pluriel.

Exemples de look : le hipster, le yuppie (ou golden-boy), le gothique etc.

Presse 
 Look, magazine hebdomadaire, édité aux États-Unis, de 1937 à 1971

Cinéma 
 Look, film américain d'Adam Rifkin sorti en 2007

Musique 
 The Look, chanson de Roxette présente sur l'album  sorti en 1988.

Autres 
 Look Cycle, équipementier de matériel cycliste, dont le siège social est situé à Nevers, en France.
 Look Collection, marque de vêtements de montagne appartenant à Rossignol mais exploitée sous licence par Look Cycle.
 Look Fixations, filiale de l'entreprise Rossignol.
 La Look Rock Observation Tower, tour d'observation américaine située dans le comté de Blount, dans le Tennessee, et inscrite au Registre national des lieux historiques.